Bahu steht für:

 einen Ort und Suco in Osttimor, siehe Bahu
 die Großgemeinde Bahu (八湖镇) im Stadtbezirk Hedong der chinesischen Stadt Linyi, siehe Bahu (Hedong)
 einen König der indischen Mythologie und Vater des Sagara, siehe Bahu (Mythologie)
 altes Flächenmaß in Asien, siehe Bahu (Einheit)

Bahu ist der Familienname folgender Personen:

 Iqbal Bahu (1944–2012), pakistanischer Musiker